N360 peut faire référence à :

 Honda N360, une automobile du constructeur japonais Honda ;
 N360 ISOEXTRA, un acier de l’entreprise Böhler-Uddeholm ;
 Norton 360, un anti-virus de la société NortonLifeLock ;
 Route nationale française 360 reliant Cambrai à Vervins.

Notes et références 

Homonymie